Jackman peut faire référence à :

Patronyme 

Barret Jackman (né en 1981), joueur de hockey sur glace canadien ;
Bernard Jackman (né en 1976), rugbyman irlandais ;
Cassie Jackman (née en 1972), joueuse de squash anglaise ;
Clifford Jackman, écrivain canadien ;
Fred Jackman (1881-1959), directeur de la photographie et réalisateur américain ;
Henry Jackman, compositeur américain de musiques de films ;
Hugh Jackman (né en 1968), acteur australien ;
Marion Jackman (née en 1942), joueuse de squash australienne ;
Richard Jackman (né en 1978), joueur de hockey sur glace canadien ;
Robert Jackman (né en 1934), connu sous le nom d'Ajahn Sumedho, moine bouddhiste américain ;
Tim Jackman (né en 1981), joueur de hockey sur glace américain ;

Toponyme 

Jackman, municipalité du Maine, aux États-Unis.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme